Городищенская:

 Городищенская — сельский населённый пункт на юге Красноборского района Архангельской области.
 Городищенская — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.

См. также